Dzūkijos Futbolo klubas Dainava ali na kratko Dainava je litovski nogometni klub iz mesta Alytus. Ustanovljen je bil leta 2016 in aktualno igra v A ligi.

Uspehi
Pirma lyga:
PRVAKI: 2022
2.mesto: 2018

Uvrstitve

Moštvo sezone 2023 

Podatki z dne 18. mareca 2023.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Benas Spietinis, (2018)
  Sebastien Vasquez Gamboa, (2018)

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (dfkdainava.com oficial) (LT)
 Soccerway
 alyga.lt
 Globalsportsarchive

Dainava
Dainava